Disclosure – brytyjski duet tworzący muzykę elektroniczną
 Disclosure – album muzyczny grupy The Gathering
 Disclosure (polski tytuł W sieci) – amerykański film, dreszczowiec z 1994 roku w reżyserii Barry'ego Levinsona